21 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 36 шахматной олимпиады, проходившей с 14 по 30 октября 2004 года в испанском городе Кальвия (Балеарские острова).

В соревнованиях приняли участие 87 команд (Испания была представлена двумя командами), в составе которых играли 345 шахматисток (52 гроссмейстера, 80 международных мастеров, 29 мастеров ФИДЕ и 6 гроссмейстеров, 28 международных мастера и 1 мастер ФИДЕ — мужчины. Участники сыграли 1806 партий.

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО). → 4. Коэффициентом Бергера.

Контроль времени: 90 минут на игру; если игра не завершилась — 30 секунд на один ход.

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Бх — Коэффициент Бухгольца
 Бг — Коэффициент Бергера
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 
 Перфоманс-рейтинг:  Сьюзен Полгар 2622

 Доска 1:  Виктория Чмилите 8½ / 11 = 77,3 %
 Доска 2:  Сидония Вайда и  Корина Пептан 9 / 12 = 75,0 %
 Доска 3:  Чжао Сюэ и  Ирине Харисма Сукандар 10 / 12 = 83,3 %
 Резервная:  Надежда Косинцева 10 / 12 = 83,3 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
2004 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Испании
Спорт в Испании в 2004 году
Октябрь 2004 года
Шахматные турниры в Испании
Спорт на Балеарских островах